«Зграя» — волонтерський штаб.
 Зграя — група птахів, тварин, риб тощо, які тримаються разом.
 Зграя — юрба людей, об'єднаних спільною дією, спільним заняттям.
 Зграя — група людей, які провадять ганебну діяльність (злочинна зграя), банда.
 Зграя — польський шляхетський герб, різновид герба Янина.
 «Зграя» — фільм жахів 2006 року режисера Ніколаса Мастандреа.

Прізвище 

 Зигмунт Зграя ( 1937) — польський гравець на губній гармоніці.
 Кшиштоф Зграя ( 1950) — польський флейтист, композитор.